Константи́н Миха́йлович Лео́нтьев:
 Леонтьев, Константин Михайлович — офицер флота, Георгиевский кавалер.
 Леонтьев, Константин Михайлович (1849—1904) — профессор судебной медицины.